Kaulfuss kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Friedrich Kaulfuss
 Uwe Kaulfuss

Robotskapade auktorsförkortningar